Piotr Zieliński peut désigner :
 Piotr Zieliński (1984-), coureur cycliste polonais ;
 Piotr Zieliński (1994-), footballeur polonais.